Tat'jana Pavlova 
 Tat'jana Pavlovna Pavlova (Belopavlovič, 1893 – Grottaferrata, 1975), attrice e regista russa
 Tatiana Pavlova (Mosca, 1963) – pianista e compositrice russa